1,2-butandiolo – composto chimico di formula 
1,3-butandiolo – composto chimico di formula 
1,4-butandiolo – composto chimico di formula 
2,3-butandiolo – composto chimico di formula